Tom Bower ist der Name folgender Personen:

* Tom Bower  (Schauspieler) (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Tom Bower (Autor) (* 1946), britischer Schriftsteller